La municipalità della Tunisia, o comuni urbani (البلدية), sono un'unità amministrativa locale composta da una città o di un paese o di un raggruppamento di abitazioni. Il territorio comunale è composto da uno o più settori (imada) o parte di settori, appartenenti anche a delegazioni diverse. Una delegazione può al suo interno avere nessuno, solo uno o più comuni. Il consiglio comunale è eletto per una durata di cinque anni ed è incaricato della gestione degli affari comunali.. I comuni maggiori o comunque con un territorio ampio, sono suddivisi in circondari (arrondissement, الدائرة). Al 31.12.2012 risultavano complessivamente 141 arrondissement appartenenti a 42 comuni differenti su un totale di 264 comuni. Da allora sono stati creati ulteriori comuni 
e adesso sono 350. 

La maggior parte di esse possono essere assimilate a città, cioè agglomerazioni polarizzanti uno spazio circostante con funzioni di centro amministrativo, di servizi o industriale.

Le caratteristiche demografiche delle municipalità sono molto varie: la più grande è Tunisi, con 728.453 abitanti, e la più piccola Beni M'Tir, con 811 abitanti.

Ciascun comune ha un  proprio codice di classificazione geografico composto da due parti, ciascuna di due cifre: le prime due cifre corrispondono al governatorato, le successive due cifre (da 11 a 49) corrispondono al comune.
Il codice degli arrondissement è formato da tre parti: le prime due corrispondono a quelle del comune e la terza, formata anch'essa da due cifre e cominciando con "11", identifica larrondissement'' all'interno del comune.

 Lista delle municipalità tunisine 
In grassetto''' sono indicati i capoluoghi dei 24 governatorati della Tunisia.

Note

Altri progetti